Nierankingowy turniej Saga Insurance Masters został rozegrany w dniach 14 – 21 stycznia 2007 roku w hali widowiskowej Wembley Arena w Londynie. Obrońcą tytułu mistrzowskiego był John Higgins, który przegrał w pierwszym meczu ze Stephenem Maguire 5:6.

Zwycięzcą turnieju został Ronnie O’Sullivan, który pokonał w finale Dinga Junhui 10:3.

W Polsce turniej transmitowała stacja komercyjna Eurosport.

Wydarzenia 
 Ding Junhui w siódmym framie meczu rundy dzikich kart z Anthonym Hamiltonem wbił pierwszego w swojej karierze breaka maksymalnego 147 punktów. Był to zaledwie drugi break maksymalny w historii Masters. Pierwszego uzyskał Kirk Stevens w 1984 roku.
 W finale turnieju doszło do dziwnej sytuacji. Ding Junhui przy stanie 3:9 zaoferował Ronnie O’Sullivanowi tradycyjny uścisk dłoni, oznaczający poddanie meczu. Anglik sugestywnie wyprowadził Chińczyka z sali na regulaminową 20-minutową przerwę, po czym obaj wrócili do gry. Po meczu O’Sullivan powiedział, że Ding myślał, iż mecz toczy się do dziewięciu wygranych frame'ów. Chińczyk nie skomentował tego zdarzenia, natomiast większość obserwatorów była zdania, że Ding faktycznie chciał przedwcześnie poddać mecz.

Breaki stupunktowe 
  Ding Junhui 147, 128, 109, 108, 105, 105, 104
  Ronnie O’Sullivan 143, 130, 128, 117, 116, 115, 106
  Stephen Hendry 129
  Ken Doherty 127
  Neil Robertson 126, 102
  Stephen Maguire 116
  Matthew Stevens 105, 103, 103
  Allister Carter 103
  Anthony Hamilton 103
  Stephen Lee 100

Runda dzikich kart 
W rundzie dzikich kart wzięło udział trzech dodatkowych zawodników gospodarzy, którzy na poniższej liście są wymienieni jako drudzy.
  Allister Carter –  Stuart Bingham 6:5
  Matthew Stevens –  Jimmy White 6:1
  Ding Junhui –  Anthony Hamilton 6:3

Drabinka turniejowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 SAGA Insurance Masters 2007 na WSA

2007 w sporcie
Masters